Rosenburg heißen folgende geographischen Objekte:

 Groß Rosenburg, Ort der Stadt Barby im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Klein Rosenburg, Ort der Stadt Barby im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Rosenburg (Husum), Stadtteil der Stadt Husum im Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 Rosenburg (Gemeinde Rosenburg-Mold), Ortschaft der Gemeinde Rosenburg-Mold im Bezirk Horn, Niederösterreich
 Rosenburg, ehemaliger Name von Roschewe (Sambir), Oblast Lwiw, Ukraine

historisch:
 Amt Rosenburg, Teil der Grafschaft Barby bei Magdeburg (Sachsen, Preußen)

Burgen und Schlösser
Deutschland
 Rosenburg (Geestland)
 Rosenburg (Müllheim), abgegangene Burg bei Müllheim, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Rosenburg (Sulzbach-Rosenberg), Burgstall in Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern 
 Schloss Rosenburg (Riedenburg), Burg bei Riedenburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Rosenburg (Bonn), Schloss in Bonn, Nordrhein-Westfalen
 Rosenburg (Siebengebirge), Burgruine in Königswinter,  Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Rosenburg, volkstümlich für Burg Argenschwang in Argenschwang, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Schloss Klein Rosenburg, Burgruine in Groß Rosenburg, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt

Frankreich
 Rosenburg (Elsass), Templerburg in Westhoffen, Département Bas-Rhin im Elsass, Frankreich

Österreich
 Schloss Rosenburg (Niederösterreich), Renaissanceschloss in Rosenburg-Mold im Waldviertel, Niederösterreich
 Rosenburg (Linz), Burg in Linz, Oberösterreich

Schweiz
 Rosenburg (Herisau), Burgruine westlich von Herisau, Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Burgruine Rosenberg, Burgruine  in Berneck, Kanton St. Gallen
 Höfli, auch Rosenburg genannt, ehemaliger Herrensitz in Stans, Kanton Nidwalden
 
Tschechien
 Burgruine Rosenburg (Krupka), Burgruine in Krupka (Graupen) im Bezirk Teplice

weitere Bauwerke
 Villa Rosenburg (Gilching), in Gilching, Landkreis Starnberg, Bayern
 Villa Rosenburg, in Thale, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Roseburg
 Rosenberg
 Rosenborg